Странджата може да се отнася за:
 личности
 Иван Странджата (? – 1914), български революционер, войвода на ВМОРО
 Кирил Николов – Странджата (? – 1945), български милиционер
 Михаил Странджата (1865 – 1922), български революционер, войвода на ВМОРО
 Никола Странджата (? – 1876), български революционер, знаменосец в четата на Филип Тотю, прототип на Вазовия герой Странджата
 Яким Балев – Странджата (1849 – 1911), български революционер

 други
 Странджата, стадион в Кюстендил
 Турнир „Странджата“ (или „Странджа“), ежегоден турнир по аматьорски бокс, провеждан в България.